Damiaan steht für:

 Variante des Vornamens Damian
 (4226) Damiaan, ein nach Damian de Veuster benannter Asteroid